Dienst 's Lands Bosbeheer, een Surinaamse overheidsdienst die zich bezighoudt met het handhaven van de biodiversiteit
 Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid, een onderdeel van het Nederlandse ministerie van Justitie
 Landesbank Berlin, een regionale bank ontstaan uit de Berliner Sparkasse
 LBB, de IATA-code voor Lubbock Preston Smith International Airport, een luchthaven in de Amerikaanse staat Texas